

Astronomia 
 Jutrzenka, dawniej Jutrznia (Wenus) – planeta Wenus widoczna nad horyzontem przed wschodem Słońca

Meteorologia 
 jutrzenka, dawniej jutrznia – zorza poranna, określenie jaśniejącego nieba tuż przed wschodem Słońca

Miejscowości i ich części w Polsce 

 Według TERYT jest ich 3, w tym 2 podstawowe
 Jutrzenka – część wsi Żałe w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. rypińskim, w gminie Brzuze
 Jutrzenka – osada w woj. lubuskim, w pow. wschowskim, w gminie Sława
 Jutrzenka – wieś w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Borzytuchom

Literatura i prasa 
 Jutrzenka – dziennik wydawany w Krakowie w 1848 roku
 Jutrzenka – tygodnik wydawany w Warszawie w latach 1861–1863
 Jutrzenka – utwór Friedricha Nietzschego

Mitologia 
 Jutrzenka (Eos) – w mitologii greckiej bogini zorzy porannej, brzasku i świtu
 Jutrzenka (Fosforos) – w mitologii greckiej bóg Gwiazdy Porannej (planety Wenus)
 Jutrzenka (Aurora) – w mitologii rzymskiej bogini zorzy porannej, brzasku i świtu

Inne 
 Jutrzenka – kaszubski herb szlachecki
 Jutrzenka – odmiana winorośli
 Jutrzenka – przedsiębiorstwo przemysłu spożywczego w Bydgoszczy (siedziba w Opatówku)
 Jutrzenka – zespół artystyczny w Kłodzku
 Jutrzenka – Zakłady Cukiernicze z Dobrego Miasta

Zobacz też 

 Jutrzenka Holding (Colian S.A.) – grupa kapitałowa przedsiębiorstw przemysłu spożywczego
 Jutrzenka Kraków – były żydowski klub sportowy w Krakowie
 Jutrzenka pod Spiżowym Łańcuchem (Aurora zur ehernen Kette) – loża wolnomularska
 Jutrzenka Wschodząca – loża wolnomularska
 Jutrzenka II – kaszubski herb szlachecki
 Antoni Jutrzenka-Trzebiatowski – polski biolog, botanik i fitosocjolog, profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego
 Krzysztof Jutrzenka – polski piłkarz
 Radio Jutrzenka (Polskie Radio Armii Krajowej „Jutrzenka” im. gen. Grota Stefana Roweckiego)
 Zmierzch i Jutrzenka – nagrobek księcia Lorenza Mediciego, autorstwa Michała Anioła
 Aurora, czyli Jutrzenka o poranku – dzieło Jakuba Böhmego